Bellange, commune française de Moselle.
Jacques Bellange (1575–1616), peintre, dessinateur et aquafortiste lorrain.

Voir aussi
, page d'homonymie
, page d'homonymie